Goens ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Goens (* 1948), belgischer Radrennfahrer
 Hermann Goens (1863–1946), deutscher Archivar
 Rijklof van Goens (1619–1682), niederländischer Gouverneur von Ceylon und Generalgouverneur von Ostindien

Siehe auch:
 Göns